Лебре́н, также Лебрён () — французская фамилия.

Известные носители:
 Лебрен, Альбер (1871—1950) — французский политик.
 Лебрен, Андре Жан (1737—1811) — французский художник при дворе польского короля Станислава Августа.
 Лебрен, Жан (1759—1809) — французский валторнист и композитор.
 Лебрён, Жан (1906—1985) — бельгийский ботаник.
  (1748—1813) — французский художник, коллекционер и торговец картинами; супруг Елизаветы Виже-Лебрен.
 Лебрен, Луи-Себастьен (1764—1829) — французский певец (тенор) и композитор.
 Лебрен, Людвиг Август (1752—1790) — немецкий гобоист и композитор.
 Лебрен, Франческа (урожд. Данци; 1756—1791) — жена предыдущего.
 Лебрен, София (в замужестве Дюлькен; 1781—1863) — пианистка, дочь Людвига Августа и Франчески Лебрен.
 Лебрен, Розина (в замужестве Штенч; 1783—1855) — певица и актриса, дочь Людвига Августа и Франчески Лебрен.
 Лебрен, Пьер-Антуан (1785—1873) — французский поэт.
 Лебрен, Рико (1900—1964) — итало-американский художник.
 Лебрен, Селин (род. 1976) — французская дзюдоистка.
 Лебрен, Шарль (1619—1690) — французский художник и теоретик искусства, придворный живописец Людовика XIV.
 Лебрен, Шарль-Франсуа (1739—1824) — французский политический деятель.
 Лебрен, Анн Шарль (1775—1859) — французский генерал, участник Наполеоновских войн; сын предыдущего.

 Двойная фамилия
  (1754—1793) — французский министр иностранных дел.
 Виже-Лебрен, Элизабет (1755—1842) — французская художница, супруга Жан-Батиста Лебрена.

Примечания